Austria:
 Artstetten-Pöbring – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Melk

Inne:
 Artstetten – zamek